Эдуард Пютсеп (; , , Верроский уезд, Лифляндская губерния, Прибалтийский край, Российская империя (ныне в уезде Вырумаа, Эстония) — , Куусамо, Финляндия) — российский и эстонский борец греко-римского стиля, чемпион Олимпийских игр, призёр чемпионатов мира и Европы, призёр чемпионата России.

Биография 

Начал занятия борьбой во время Первой мировой войны. Первый успех пришёл к борцу на 1-м чемпионате России по борьбе и гирям, прошедшем в Петрограде в феврале 1917 года, где Эдуард Пютсеп завоевал третье место . 

На Летних Олимпийских играх 1920 года в Антверпене боролся в лёгком весе. Схватка по регламенту турнира продолжалась два раунда по 10 минут, и если никто из борцов в течение этих раундов не тушировал соперника, назначался дополнительный раунд, продолжительностью 20 минут, и после него (или во время него) победа присуждалась по решению судей. В отдельных случаях для выявления победителя мог быть назначен ещё один дополнительный раунд, продолжительностью 10 минут. Однако после первого дня соревнований организаторы пришли к выводу, что при такой системе они не успеют провести соревнования, и время схватки сократили до одного 10-минутного раунда, в котором победить можно было только на туше и 15-минутного дополнительного раунда, после которого победа отдавалась по решению судей.  В лёгком весе борьбу за медали вел 21 спортсмен. Турнир проводился по системе с выбыванием после поражения; выигравшие во всех схватках проводили свой турнир за первое место, проигравшие чемпиону разыгрывали в своём турнире второе место, проигравшие проигравшим чемпиону разыгрывали в своём турнире третье место. 

В конечном итоге эстонский борец разделил с бельгийцем Сандером Буманом 4-5 места. 

В 1921 году борец выступил на чемпионате мира, где занял 4 место, и в 1922 году, проиграв Фритьофу Свенссону, остался на втором месте. В 1923 году победил на чемпионате стран Балтии. 

На Летних Олимпийских играх 1924 года в Париже боролся в весовой категории до 58 килограммов (легчайший вес). Правила соревнований вновь были изменены: турнир проводился по системе с выбыванием после двух поражений, а места распределялись соответственно количеству выигранных схваток. Схватка продолжалась 20 минут и если победитель не выявлялся в это время, назначался дополнительный 6-минутный раунд борьбы в партере. В категории боролись 25 спортсменов. 

В 1927 году остался вторым на чемпионате Европы. 

На Летних Олимпийских играх 1928 года в Амстердаме выступал как в греко-римской, так и в вольной борьбе. 

В греко-римской борьбе боролся в наилегчайшем весе. В его категории, по системе выбывания после двух проигранных схваток, за награды боролись 19 спортсменов.

По итогам соревнований остался шестым.

В вольной борьбе боролся в лёгком весе. В его категории за награды боролись 9 спортсменов, и Эдуард Пютсеп, проиграв в первой же схватке, прекратил выступления.

Продолжал выступления на соревнованиях до 1933 года, после чего работал главным тренером сборной Латвии по борьбе, включая Летние Олимпийские игры 1936 года. Во время Второй мировой войны перебрался в Финляндию, где продолжал тренерскую деятельность. Умер в 1960 году. 

С 1977 года в Выру проводится турнир по борьбе памяти Эдуарда Пютсепа.

Примечания

Ссылки 
 
 

Борцы Эстонии
Борцы России (по 1917)
Чемпионы летних Олимпийских игр 1924 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1920 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1924 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1928 года
Олимпийские чемпионы по борьбе
Олимпийские чемпионы от Эстонии
Борцы полулёгкого веса
Борцы легчайшего веса